Ма́па — умовно зменшене загальне зображення земної поверхні, її частини або окремих країн світу.

Картографія 
 Ма́па — карта місцевості.
 «МАПА» — «Цифровий атлас України» є пріоритетним проектом, над яким зараз працює Український науковий інститут Гарвардського університету.

Інше 
 Мапа — рівні у відеоіграх.

Примітки